Cătălin Doman – calciatore rumeno
 Glenn Doman – fisioterapista statunitense
 Jim Doman – giocatore di poker statunitense
 John Doman – attore statunitense